Marletta ist der Familienname folgender Personen:
 Franco Marletta (* 1945), italienischer Schauspieler
 Giulia Marletta, italienische Filmproduzentin
 Michael Marletta, US-amerikanischer Biochemiker